Py kan syfta på

Geografi 
 Py, Pyrénées-Orientales
 Py (flod) – mindre flod i franska departementet Marne

Flicknamn 
 Py Bäckman (född 1948) låtskrivare och sångerska
 Py Börjeson (född 1945) socialdemokratisk lokalpolitiker i Stockholm]

Övrigt 
 PY – nationalitetsbeteckning för Paraguay
 .py – Paraguays toppdomän